

Mitologia
 Melampo – personaggio della mitologia greca, discendente di Eolo e figlio di Amitaone e di Idomenea
 Melampo – personaggio della mitologia greca, compagno di Eracle nemico di Enea nel Lazio e padre di Cisseo e Gia

Letteratura
Melampo – personaggio letterario, il nome del cane appena morto del contadino, al capitolo XXII, ne Le avventure di Pinocchio
Melampo – romanzo di Ennio Flaiano (Melampus, nella prima edizione)
Melampo (Melampe, 1723) – opera teatrale di Ludvig Holberg

Zoologia
Melampo – nome volgare dell'Aepyceros melampus
Martes melampus – nome scientifico della martora giapponese
Melampus – genere di gasteropodi polmonati della famiglia  Ellobiidae

Aziende
Melampo Cinematografica – casa cinematografica
Melampo editore – casa editrice